Germain Chardin – canottiere francese
 Jean Chardin – gioielliere, viaggiatore e scrittore francese
 Jean-Baptiste-Siméon Chardin – pittore francese